Saussay ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Saussay (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Saussay (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime

mit Namenszusatz:
 Saussay-la-Campagne im Département Eure

Siehe auch:
 Saussey
 Sausset
 Sauzay